Эудженио Камерини (, настоящее имя Саломоне Камерини; ,  — , ) — итальянский литературовед, эссеист и переводчик еврейского происхождения. Публиковался также под псевдонимами Гвидо Чинелли (), Джулио Антимако (), Франческо Кростеро (), Чезаре Бини (), Карло Теоли () и др.

Биография 
Учился в Анконе, Неаполе и Пизе, в том числе у Базилио Пуоти, однако так ничего и не окончил по причине антисемитских предубеждений в образовательной системе. Дебютировал в печати в 1837 году с эссе о стихах Петрарки. С 1847 г. печатался в Анконе как журналист, в 1848—1850 гг. жил и работал во Флоренции, сотрудничая в газете «Il Nazionale», в 1850—1859 гг. в Турине входил в кружок патриотов, ориентировавшихся на Массимо Д’Адзельо, был литературным обозревателем газеты Карло Тенка «Il Crepuscolo». С 1860 г. в Милане, до 1864 г. был литературным редактором журнала «La Perseveranza», в 1862—1865 гг. редактировал книжную серию «Biblioteca rara» в издательстве Daelli, с 1873 г. — книжную серию «Biblioteca classica economica» в издательстве Sonzogno.

Автор многочисленных очерков свободной формы о современной ему и более ранней литературе, собранных в книги «Итальянские современники» (; 1862), «Литературные профили» (; 1870), «Новые литературные профили» (; 1875—1876, в 4 томах) и др. Негативно относился к большинству заметных явлений новейшей литературы, от Флобера до Бодлера, в поисках альтернативы направляя взгляд в прошлое. Написал также множество предисловий к различным изданиям классических итальянских авторов; особым признанием пользовался комментарий Камерини к «Божественной комедии» Данте (1869, много переизданий), эклектичный и не слишком глубокий, но зато равномерно освещающий произведение в разных ракурсах с учётом разных подходов.

Перевёл с латыни на итальянский «Похвалу глупости» Эразма Роттердамского (1863).

Примечания

Ссылки 
 Произведения Э. Камерини в Вебархиве

Литературоведы Италии
Литературные критики Италии
Переводчики на итальянский язык